Waas peut désigner :

Sigle 

 Wide Area Augmentation System, GPS différentiel (Differential GPS) DGPS

Patronyme 

 Guy Van Waas (1948-), chef d'orchestre, clarinettiste et organiste belge ;
 Herbert Waas (1963-), footballeur allemand ;
 Uli Waas (1949-), femme de lettres et illustratrice allemande.

Toponyme 

Waas, en français Waes, est un nom de lieu notamment porté par 
 Moerbeke-Waas, en français Moerbeke-Waes, une commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale ;
 Nieuwkerken-Waas, en français Nieukerken-Waes, une section de la ville belge de Saint-Nicolas située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale.
 Sint-Gillis-Waas, en français Saint-Gilles-Waes commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.
 Waasland, en français Pays de Waes, région naturelle.
 Waasmunster, en français Waesmunster, commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale.

Divers 
 GECT Linieland van Waas en Hulst, groupement européen de coopération territoriale situé en Belgique.
 
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand
Patronyme allemand